Aleksej Nikolajevitj Romanov (ryska: Царевич Алексей Николаевич), född 12 augusti 1904 i Peterhof, död 17 juli 1918 i Jekaterinburg, var den siste storfursten och arvprinsen (ryska tsarevitj) av Ryssland. Han var son till tsar Nikolaj II Alexandrovitj och tsaritsa Alexandra av Hessen. Han mördades av bolsjevikerna 1918. Syskon var Olga, Tatiana, Maria och Anastasia.

Biografi 
Aleksej led svårt av blödarsjuka. På grund av föräldrarnas förhoppningar om bot av Aleksejs sjukdom hamnade tsaren och särskilt tsaritsan under inflytande av munken Grigorij Rasputin. Aleksej blev mördad, tillsammans med sin familj, 1918. Berättelser från personer som närvarade vid avrättningen beskriver händelseförloppet:

Tsaren sköts först, med fyra eller fem kulor rakt i hjärtat. Aleksej sköts bland de sista; han låg i en blodpöl på golvet och andades fortfarande då han mördades med två skott i bakhuvudet. Efter morden styckades och frättes kropparna upp med hjälp av svavelsyra. Efteråt kördes liken ut i ödemarken och dumpades i en tidigare förberedd grav.

År 1989 påträffades och 1991 identifierades tsarfamiljens kvarlevor; dock fanns inte alla medlemmar av familjen med bland kvarlevorna. Aleksejs kvarlevor påträffades och identifierades först 2008 tillsammans med systerns, Anastasia.

Aleksej martyrförklarades år 2000 av Rysk-ortodoxa kyrkan.

Anfäder

Se även 
Avrättningen av tsarfamiljen

Källor

Webbkällor

Tryckta källor

Externa länkar 

Födda 1904
Avlidna 1918
Romanov
Kungligheter som blivit mördade
Män
Avlidna i barndomen
Personer från Sankt Petersburg
Ryska storfurstar
Mottagare av Sankt Andreas orden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Storkorset av Hederslegionen
Personer under ryska revolutionen
Tronföljare som aldrig tillträdde
Personer som blivit mördade i Ryssland